Cat, (en llatí Catus), era un renom que es donava a les persones astutes, sagaces, prudents i cautes. Es va donar com a renom a Sext Eli Pet, cònsol romà l'any 198 aC i com a cognomen a Sext Eli Cat, cònsol l'any 4 dC.

Referències 

Cognoms romans